

Letteratura
La suora bianca (The White Sister) – romanzo del 1909 di Francis Marion Crawford

Cinema
The White Sister – film muto del 1915 di Fred E. Wright
La suora bianca (The White Sister) – film muto del 1923 di Henry King
La suora bianca (The White Sister) – film del 1933 di Victor Fleming con Clark Gable